Села:
 Федіївка — Кіровоградська область, Бобринецький район
 Федіївка — Полтавська область, Решетилівський район